Blood from Stone – album di Angry Anderson del 1990
 Blood from Stone – album dei Dare del 1991